Die Nordische Fußballmeisterschaft 1933–36 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 11. Juni 1933 und dem 27. September 1936 statt. Ausrichter Norwegen lobte hierbei den Nordiske Pokal (deutsch Nordischer Pokal) aus. Den Wettbewerb, welcher zum dritten Mal ausgetragen wurde, konnte Schweden zum ersten Mal gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1933–36 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

193336
Fußballveranstaltung 1933
Fußballveranstaltung 1934
Fußballveranstaltung 1935
Fußballveranstaltung 1936
Fußball (Norwegen)